Voir également la page d'homonymie Venice

Communes

 Venise, ville italienne.
 Venise, commune française du Doubs.
 Venise-en-Québec, municipalité de Montérégie (Québec)

Surnom
 Venise du Nord
 Amsterdam, Pays-Bas
 Bruges, Belgique
 Stockholm, Suède
 Venise du Sud (France)
 Port Grimaud (ou Venise provençale)
 Martigues (ou Venise provençale)
 Sète (ou Venise du Languedoc)
 Venise des Alpes
 Annecy, France
 Venise du Forez
 Montbrison, France
 Venise verte
 Marais poitevin, France
 Venise mexicaine
 Mexcaltitán
  Venise de l'Asie
 Bangkok, Thaïlande
 Venise chinoise
 Suzhou
 Venise africaine
 Ganvié, Bénin
 Petite Venise
Petite Venise

Venezia 
Venezia (Venise en italien), est un nom notamment porté par :
 Le palazzo Venezia et le palazzetto Venezia, deux palais situés sur la Piazza Venezia, une place du centre de Rome.

Œuvres

 Venise (2000) est le premier tome de la série de bande dessinée 7 secondes.
 Venise (2003) est un film français d'Emmanuel Bourdieu
 
Venises, un récit de voyage de Paul Morand

Divers
 Venise, un jeu vidéo développé et édité par Cryo Interactive
 République de Venise, de 727 au .